Endógone pisifórmis — вид зигомицетовых грибов, относящийся к роду . Типовой вид рода.

Описание 
Плодовые тела мясистые, шаровидные, клубневидные или неправильной формы, до 4,5 мм в диаметре, сначала распростёртые по субстрату, затем несколько приподнятые над ним, при созревании с центральным отверстием. Окраска от бледно-жёлтой до золотисто-жёлтой, при высыхании — от беловатой до бежевой.

Перидий шерстистый, тонкий (до 60 мкм толщиной), из ценоцитных ветвистых гиф 4,8—7,5 мкм толщиной, на концах заострённых.

Глеба представлена спороносной стенкой 0,3—0,7 мм толщиной, ограничивающей срединную полость, состоит из зигоспор и густых ценоцитных гиф до 17 мкм толщиной.

Зигоспоры случайным образом разбросаны по глебе, сферические, эллиптические или неправильной формы, 31—57×35—73 мкм, во влажном состоянии жёлтые, в сухом — гиалиновые.

Экология 
Встречается на гаметофитах растений рода  — , , а также на разлагающейся древесине и древесной коре, на старых плодовых телах трутовых грибов.

Название 
Родовое название образовано от  — «внутренний» и  — «рождённый», что относится к образованию грибом репродуктивных структур внутри плодовых тел. Видовой эпитет образован от  — «горох» и  — «форма».

Синонимы 
 
 
 
 , nom. illeg.

Примечания

Литература 
 

Зигомицеты
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum